Узиго́нты () — деревня в Низинском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.

История 
На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, составленной по материалам 1678 года, упоминается деревня Usinkondo.

Как деревня Усинкандо она нанесена на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

Две смежные деревни Узигонт обозначены на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года, А. М. Вильбрехта.

Деревня — вотчина великого князя Константина Павловича из которой в 1806—1807 годах были выставлены ратники Императорского батальона милиции.

На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Военно-топографического депо Главного штаба 1817 года, рядом с Петергофским каналом упомянуты две деревни Узигон из 10 и 1 крестьянского двора соответственно.

Деревни Большой Узигонт из 14 и Малый Узигонт (или Симкино) из 3 дворов, упоминаются на «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Ф. Ф. Шуберта 1831 года.

УЗИГОНТА БОЛЬШОГО — деревня принадлежит государю великому князю Константину Николаевичу, число жителей по ревизии: 55 м. п., 50 ж. п.
УЗИГОНТА МАЛОГО — деревня принадлежит государю великому князю Константину Николаевичу, число жителей по ревизии: 12 м. п., 10 ж. п. (1838 год)

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, упомянута как деревня «Usinkontu», населённая ингерманландцами-эурямёйсет.

В пояснительном тексте к этнографической карте указано количество её жителей на 1848 год: 52 м. п., 36 ж. п., всего 88 человек.

УЗИГОНТ БОЛЬШОЙ — деревня Красносельской удельной конторы Шунгоровского приказа, по просёлочной дороге, число дворов — 18, число душ — (5)6 м. п.
УЗИГОНТ МАЛЫЙ — деревня Красносельской удельной конторы Шунгоровского приказа, по просёлочной дороге, число дворов — 4, число душ — 13 м. п. (1856 год)

В 1860 году деревня Большой Узигонт насчитывала 22 двора, а Малый Узигонт (Симкино) — 5. Севернее располагалась ещё одна деревня Узигонт или Большие Пиудузи из 6 дворов.

УЗИГОНТ БОЛЬШОЙ — деревня Павловского городского правления при колодце, по правую сторону шоссе между Знаменскою мызою и Ропшею, в 7 верстах от Петергофа, число дворов — 25, число жителей: 68 м. п., 82 ж. п. 
УЗИГОНТ МАЛЫЙ (СИМКИНО) — деревня Павловского городского правления при колодце, там же, в 6 верстах от Петергофа, число дворов — 5, число жителей: 16 м. п., 19 ж. п. (1862 год)

В 1885 году деревня Большой Узигонт насчитывала 24 двора.

В XIX — начале XX века она административно относилась к Константиновской волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

К 1913 году количество дворов увеличилось до 27.

С 1917 по 1919 год деревни Узигонт Большой и Узигонт Малый входили в состав Велигонтского сельсовета Шунгоровской волости Петергофского уезда.

С 1919 года, в составе Стрельно-Шунгоровской волости.

С 1922 года, в составе Разбегаевского сельсовета.

С 1923 года, в составе Стрельнинской волости Гатчинского уезда.

С 1927 года, в составе Урицкого района.

В 1928 году население деревни Узигонты составляло 148 человек.

С 1930 года, в составе Ленинградского Пригородного района.

Согласно топографической карте 1931 года, деревня состояла из двух частей Малый Узигонт и Большой Узигонт, который насчитывал 29 дворов.

По данным 1933 года деревни Узигонт Большой и Узигонт Малый входили в состав Разбегаевского финского национального сельсовета Ленинградского Пригородного района. Всего в состав сельсовета входили 14 населённых пунктов: деревни Велигонт, Красино, Настолово, Олики, Палколово, Пиудузи, Повкули, Разбегаево, Райкузи, Сибилево, Узигонт Большой, Узигонт Малый, Ходокайзи и хутор Олики, общей численностью населения 1508 человек. Административным центром сельсовета являлась деревня Ходокайзи.

С 1939 года в составе Заводского сельсовета Красносельского района.

С 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

С 1955 года, в составе Ломоносовского района.

С 1963 года, в составе Гатчинского района.

С 1965 года, вновь в составе Ломоносовского района. В 1965 году население деревни Узигонты составляло 111 человек.

По данным 1966 года деревня Узигонты также входила в состав Заводского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Узигонты входила в состав Бабигонского сельсовета Ломоносовского района.

В 1997 году в деревне проживали 2 человека, в 2002 году — постоянного населения не было, в 2007 году — 3.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района к востоку от автодороги  (Ропша — Марьино), близ автодороги  (Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга).

Расстояние до административного центра поселения — 8 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Стрельна — 12 км.

Деревня находится на правом берегу реки Шингарка.

Демография

Улицы 
1-й Загородный проезд, 1-й Международный проезд, 1-й Спортивный проезд, 1-й Триумфальный проезд, 10-й Международный проезд, 11-й Международный проезд, 12-й Международный проезд, 13-й Международный проезд, 2-й Загородный проезд, 2-й Международный проезд, 2-й Спортивный проезд, 2-й Триумфальный проезд, 3-й Загородный проезд, 3-й Международный проезд, 3-й Спортивный проезд, 3-й Триумфальный проезд, 4-й Загородный проезд, 4-й Международный проезд, 4-й Спортивный проезд, 4-й Триумфальный проезд, 5-й Загородный проезд, 5-й Международный проезд, 5-й Спортивный проезд, 5-й Триумфальный проезд, 6-й Загородный проезд, 6-й Международный проезд, 6-й Триумфальный проезд, 7-й Загородный проезд, 7-й Международный проезд, 7-й Триумфальный проезд, 8-й Загородный проезд, 8-й Международный проезд, 8-й Триумфальный проезд, 9-й Загородный проезд, 9-й Международный проезд, Весенняя, Восточная, Грибная, Загородная, Зимняя, Кедровая, Константиновская, Лесная, Летняя, Липовая, Медовая, Международная, Олимпийская, Ореховая, Прибалтийская, Радужная, Сосновая, Спортивная, Триумфальная, Успешная, Хвойная, Юности, Ягодная.

Примечания 

Населённые пункты Ломоносовского района (Ленинградская область)